De Aerials voor vrouwen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 20 en 24 februari 2010 in Cypress Mountain.

Uitslagen

Kwalificatie 
De beste 12 skiërs plaatsten zich voor de finale. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 

Vrouwen Aerials